Sjölund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 3162 personer bosatta i Sverige. I augusti 2015 var 589 personer med namnet Sjölund bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Sjölund
 Anders Sjölund (född 1948), politiker, moderat
 Annica Sjölund (född 1985), åländsk fotbollsspelare
 Annika Sjölund (född 1965), åländsk operasångerska 
 Daniel Sjölund (född 1983), åländsk fotbollsspelare
Gunny Widell Sjölund (1929–2014), journalist och chefredaktör
 Jonas Sjölund (1830–1916), hemmansägare och politiker
 Kjell Sjölund (1919–2007), gitarrist och kompositör
 Lilian Sjölund (född 1961), journalist och politisk redaktör
 Pelle Sjölund, pseudonym för Georg Falk, (1907–1960), författare av revysketcher
 Peter Sjölund, flera personer
 Peter Sjölund (fotbollsspelare) (född 1980), åländsk fotbollsspelare
 Peter Sjölund (författare) (född 1966), släktforskare
 Stig Sjölund (född 1955), konstnär, professor
 Tobias Sjölund (född 1976), serietecknare

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland